gubernaculum – jądrowód kręgowców
 gubernaculum – wodzidło nicieni